Анатолий Павлович Курчавенков (7 октября 1936, Ленинград, СССР) — советский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник ленинградского «Динамо». В 1956 году был в составе ленинградского «Зенита». В 1957—1959 годах играл за львовский СКВО. 18 июля 1960 года дебютировал за «Зенит» в домашнем матче против таллинского «Калева» (6:0): во втором тайме вышел на замену и вскоре забил пятый мяч команды. В следующей игре — с рижской «Даугавой» (2:2) — отыграл весь матч, забил мяч на 38-й минуте. В следующих семи матчах забил ещё шесть голов, оформив два дубля; стал одним из лучших ассистентов команды. В следующем сезоне после прихода нового главного тренера Евгения Елисеева Курчавенков, имевший проблемы с соблюдением дисциплины, не сыграл ни одного матча. Выступал за команды класса «Б» «Спартак» Ленинград (1961), «Трудовые резервы» Луганск (1962), «Химик» Северодонецк (1962).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК СКА Львов
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Химик» Северодонецк
Игроки ФК «Кубань»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Нарт» Черкесск